Neron puede referirse a:

Personas 
 Nerón (Nerón Claudio César Augusto Germánico), emperador romano.
 Cayo Claudio Nerón, militar y político romano del siglo III a. C.
 Nerón César, hermano de Tiberio y Calígula.
 Nerón Claudio Druso o Druso el Mayor.

Arte y espectáculos 
 Nerón (Mascagni), ópera en tres actos con música de Pietro Mascagni.
 Nerón (Boito), ópera en cuatro actos, con música y libreto en italiano de Arrigo Boito.

Lugares 
 Néron, población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, distrito de Dreux.

Otros usos 
 Orden Nerón, normas jurídicas de los nacionalsocialistas.